Mikael Karlberg (né le  à Västerås) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace qui évoluait en position de centre.

Carrière

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1990-1991 || IK Westmannia-Köping || Division 1
|| 30 || 20 || 16 || 36 || 20 || || || || || 
|-
| 1991-1992 || VIK Västerås HK || Elitserien
|| 16 || 1 || 0 || 1 || 0 || || || || || 
|-
| 1991-1992 || IK Westmannia-Köping || Division 1
|| 15 || 7 || 7 || 14 || 12 || || || || || 
|-
| 1992-1993 || VIK Västerås HK || Elitserien
|| 37 || 1 || 1 || 2 || 12 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 1993-1994 || IF Björklöven || Elitserien
|| 21 || 5 || 10 || 15 || 10 || || || || || 
|-
| 1993-1994 || IF Björklöven || Allsvenskan
|| 18 || 9 || 8 || 17 || 24 || 2 || 2 || 1 || 3 || 6 
|-
| 1994-1995 || IF Björklöven || Division 1
|| 32 || 18 || 37 || 55 || 60 || 4 || 0 || 5 || 5 || 2 
|-
| 1995-1996 || Leksands IF || Elitserien
|| 40 || 4 || 4 || 8 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 1996-1997 || Leksands IF || Elitserien
|| 43 || 6 || 6 || 12 || 22 || 9 || 3 || 1 || 4 || 6 
|-
| 1997-1998 || Leksands IF || Elitserien
|| 42 || 10 || 19 || 29 || 18 || 4 || 1 || 0 || 1 || 2 
|-
| 1998-1999 || Leksands IF || Elitserien
|| 47 || 11 || 21 || 32 || 12 || 4 || 0 || 1 || 1 || 2 
|-
| 1999-2000 || Leksands IF || Elitserien
|| 50 || 14 || 16 || 30 || 32 || || || || || 
|-
| 2000-2001 || Leksands IF || Elitserien
|| 47 || 12 || 27 || 39 || 16 || 10 || 5 || 8 || 13 || 0
|-
| 2001-2002 || Leksands IF || Allsvenskan
|| 43 || 25 || 40 || 65 || 24 || 10 || 8 || 8 || 16 || 10 
|-
| 2002-2003 || Leksands IF || Elitserien
|| 49 || 16 || 30 || 46 || 38 || 5 || 1 || 6 || 7 || 2 
|-
| 2003-2004 || HC Fribourg-Gottéron  || LNA
|| 48 || 18 || 48 || 66 || 30 || 4 || 1 || 4 || 5 || 2 
|-
| 2004-2005 || HC Fribourg-Gottéron || LNA
|| 35 || 6 || 28 || 34 || 34 || || || || || 
|-
| 2004-2005 || Leksands IF || Allsvenskan
|| 4 || 3 || 6 || 9 || 2 || 10 || 4 || 8 || 12 || 8 
|-
| 2005-2006 || ZSC Lions || LNA
|| 44 || 13 || 16 || 29 || 28 || 8 || 2 || 9 || 11 || 2
|-
| 2006-2007 || Leksands IF || Allsvenskan
|| 34 || 9 || 25 || 34 || 30 || 10 || 0 || 7 || 7 || 2 
|-
| 2007-2008 || Leksands IF || Allsvenskan
|| 42 || 17 || 39 || 56 || 48 || 10 || 3 || 6 || 9 || 4 
|-
| 2008-2009 || Leksands IF || Allsvenskan
|| 37 || 13 || 42 || 55 || 54 || 10 || 5 || 4 || 9 || 4 
|-
| 2009-2010 || Ludvika HF || Division 3
|| 5 || 12 || 7 || 19 || 4 || || || || || 

|| 392 || 80 || 134 || 214 || 162 || 37 || 10 || 16 || 26 || 16 

|| 255 || 121 || 220 || 341 || 274 || 56 || 22 || 39 || 61 || 36 

|| 127 || 37 || 92 || 129 || 92 || 12 || 3 || 13 || 16 || 4

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en mai 1971
Naissance à Västerås
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur du VIK Västerås HK
Joueur du IF Björklöven
Joueur du Leksands IF
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du ZSC Lions
Attaquant de hockey sur glace